«Лакей и леди-тигр» (, ) — гонконгский фильм с боевыми искусствами режиссёров Сяо Луна и Нормана Ло, вышедший в прокат в 1980 году.

Сюжет 
Вышедший из тюрьмы Сэк Па стремится отомстить местному рыбаку, из-за которого он попал за решётку на десять лет. Но за дело берутся внук старика и, замаскированная под парня, девушка, чтобы остановить мстителя.

В ролях

Съёмочная группа 
 Кинокомпания: Seasonal Film Corporation
 Продюсер: Ын Сиюнь
 Режиссёр: Сяо Лун, Норман Ло
 Ассистент режиссёра: Хо Тхиньсин, Тин Чёклёнь
 Постановка боёв: Чань Сиупхан, Тоу Вайво, Чю Сиукэй
 Художник: Джонатан Тин
 Оператор: Чён Хой
 Композитор: Эдди Ван
 Монтажёр: Пхунь Хун

Премьеры 
  — премьера киноленты в кинотеатральном прокате состоялась 6 марта 1980 года.
  — прокат фильма на больших экранах стартовал 15 августа 1980 года.

Критика 
Эндрю Сароч, сравнивая фильм с кинолентой «Змея в тени орла» (1978) с участием Джеки Чана, ставит эту картину на одно место с многими другими «слабыми» подражаниями «Змеи». Сароч заявляет, что фильм не является чем-то большим, чем «просто наслаждение» из-за «сколоченных сюжетной линии и серий клише, от которых просто устали два года спустя после их разработки». Также критик недоволен тем, что слишком много времени уделяется «эпизодическим приключениям героя» в то время, как конфликт сдвинут ближе к концу. Тем не менее, хвалит Сароч главного героя и его финального оппонента, персонажа Хвана.

Кинокритик Борис Хохлов видит главной проблемой киноленты то, что у Марса как актёра нет «такого, чтобы мгновенно располагать к себе», несмотря на то, что тот обладает хорошей спортивной подготовкой, актёрской игрой и «комикует он задорно». При этом, как отмечает Хохлов, авторы справляются с «неизбежной вторичностью» благодаря поединкам на шестах и «весьма эффектным» сценам тренировок. Кроме того, когда ближе к концу появляется персонаж Хвана, схватки «выходят на свой максимальный уровень», которые, по мнению критика, сравнимы с лучшими фильмами тех лет.

Бей Логан в книге «Hong Kong Action Cinema» заявляет, что Сэк Кинь в этом фильме исполнил свою наилучшую роль со времён «Выхода дракона» (1973).

Пол Брэмхолл охарактеризовывает фильм одним словом — «выдохшийся». Объясняет автор рецензии такую оценку тем, что, по его мнению, «кинофильм цепляется за предыдущее десятилетие, когда реальность была такова, что многие зрители уже двинулись дальше».

Примечания

Ссылки 
   

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы на кантонском языке
Фильмы о боевых искусствах